Het ATP-toernooi van Dubai 2008 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships 2008) vond plaats van 3 tot en met 8 maart 2008. Het toernooi werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Dubai Tennis Stadium in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai